Міжнародний аеропорт імені Мохаммеда V (; , ; беберська: ⴰⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⵖⵍⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵙ5;) () — аеропорт, що обслуговує Касабланку, Марокко. Найменовано на честь Мохаммеда V.

Аеропорт є хабом для:
Air Arabia Maroc
Royal Air Maroc
Royal Air Maroc Express

Авіалінії та напрямки

Пасажирські

Вантажні

Примітки

Посилання 
 
 Mohammed V International Airport 
 Moroccan Airports Authority 

Аеропорти Марокко
Касабланка